(沈岩, род. 1951) — китайский учёный-генетик, член Китайской академии наук.
  (陈彦, род. 1963) — китайский писатель и драматург.
 Чэнь Янь (陈艳, род. 1979) — китайская пловчиха, призёр Олимпийских игр и чемпионка мира.
 Чэнь Янь (陈妍, род. 1981) — китайская пловчиха, чемпионка мира. См. также 
 Чэнь Яньцин